Эскиев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Эскиев, Лечи (1972—2006) — чеченский военачальник, командующий Северным фронтом ВС ЧРИ;
 Эскиев, Лом-Али Магомедович (род. 1992) — немецкий чеченский боец смешанных боевых искусств;
 Эскиев, Джохар Далбекович (род. 1997) — российский боец смешанных боевых искусств.